DSL har flere betydninger:
 Damn Small Linux – et styresystem til computere: en Linux-distribution
 Danske Skov- og Landskabsingeniører – en dansk fagforening
 Det Danske Sprog- og Litteraturselskab – et dansk videnskabeligt selskab
 Digital subscriber line – teknikker, som giver mulighed for bredbåndsopkobling til internettet over det almindelige telefonnets kabler
 Domain-specific language – inden for softwareudvikling en fællesbetegnelse for et sprog tilpasset til en opgavetype (domæne)
 Dødsboskifteloven – regler om skifte af dødsbo